Variante del nome Orso
 Orsacchiotto, un pupazzo a forma di orso
 Un piccolo d'orso
 Orsetto gommoso, caramella a forma di orso
'Orsetto lavatore, (procione)
'''Orsetto Americano (coati)